Hellstern ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hellstern (1902–1984), Schweizer reformierter Pfarrer und Entwicklungshelfer
 Uwe Hellstern (* 1960), deutscher Politiker 
 Wolfgang Hellstern (* 1938), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hellstern & Sons ist der Name eines Pariser Herstellers von Luxusschuhen